Ниже представлен Топ-100 предприятий — подрядчиков военно-промышленного комплекса США по объёму заказов от государственных структур США, представленных согласно ежегодному отчёту, публикуемому в системе данных о федеральных закупках — "Top 100 Contractors Report".

Топ-100 

 / Acutronic
  Action Target
  ADT Corporation
  ADT LLC
  Advatech Pacific, Inc.
  Aerojet
  Aerospace Corporation
  Aerovironment
  Advanced Armament Corporation (AAC)
  Advanced Integrated Systems
  AECOM
  Aegis Defense Services
  Africor (ISS)
  Aimpoint
  AirScan
  Airtronic USA
  Aivea Corporation
  Allen Vanguard
  Alliance Aero, Inc.
  Alliant Techsystems
 / Allied Container Systems
  AM General Corporation
  American Dynamics Flight Systems
  American Ordnance LLC
  American Petroleum Institute
  Analysis, Computing & Engineering Solutions, Inc. (ACES, Inc.)
  Antonov Airlines
  Applied Research Associates, Inc.
  Arcturus-UAV
  ARINC
  Areios Defense
  Argon ST
  ArmorSource
  ArmorWorks
  Artis LLC
  Assett, Inc.
  Astronautics Corporation of America
  Atec, Inc.
  Aurora Flight Sciences
  AV-Optimal Defense Consultancy Service
  AVX Aircraft Company
  BAE Systems plc
  BAE Systems, Inc.
  BAE Systems Land and Armaments
  BAE Systems Electronics, Intelligence & Support
  Land Systems OMC
  Ball Corporation
  Ball Aerospace & Technologies Corp.
  Barrett Firearms Manufacturing
  Battelle Memorial Institute
  Bechtel Corporation
  Benelli USA
  Berico Technologies
 / BDM Corporation
  Bizzell Corporation
  Blazeware, Inc.
  Black Knight Technology Inc.
  Boecore
  Boeing Company
  Boeing Sikorsky Comanche Team
  Boeing SVS
  McDonnell Douglas
  Insitu
  Booz Allen Hamilton
  Boston Dynamics
  British Nuclear Fuels Limited
  Brogden Enterprises, Inc.
  C4 Planning Solutions, LLC
  CACI International, Inc.
  Carlyle Group
  Carnegie Mellon University
  Ceradyne
  Charles Stark Draper Laboratory
  Chenega Federal Systems
  CNA Corporation
  Colt Defense
  Concurrent Technologies Corporation
  Critical Solutions International
  Crye Associates
  CSA Engineering
  CSI Combined Systems
  Computer Sciences Corporation
  Cubic Corporation
  Omega Training Group
  Decibel Research, Inc.
  Defense Contracting Activity, LLC.
  Defense Technologies, Inc.
  Delta Intelligence & Security
  DEW Engineering
  Digital System Resources, Inc.
  Dillon Aero
  Draper Laboratories
  DRS Technologies
  DynCorp
  Dynetics, Inc.
  EADS
  EADS North America
  Exnovo Solutions, Inc.
  Eurocopter
  American Eurocopter
  Airbus
  Earth Class Mail
  East/West Industries, Inc.
  Ensign-Bickford Aerospace and Defense
  Edison Welding Institute
  Elbit Systems
  M7 Aerospace
  ENSCO, Inc.
 // Environmental Tectonics Corporation
  Ernst & Young
  Evergreen International Aviation
  Exxon Corporation
  Fabbrica d’Armi Pietro Beretta
  Fabrique Nationale de Herstal
  FLIR Systems
  Fluor Corporation
  FGM Inc
  FMC Technologies
  Force Protection, Inc.
  Foster-Miller, Inc.
  Foster Wheeler Ltd.
  Foundation Health Systems Inc.
  Future Skies, Inc.
  G4S plc
  Armour Group Inc
  GB Industrial Battery
  Gemini Industries Inc.
  General Atomics
  General Dynamics
  Gulfstream
  MOWAG
  General Dynamics Electric Boat
  Bath Iron Works
  Vangent
  General Electric Military Jet Engines Division
  Geo-Centers, Inc.
  GlobalEnforce, Inc.
  Glock Ges.m.b.H.
  Goodrich Corporation
  Gordon and Castille Industries
  Harris Corporation
  Halliburton Corporation
  Health Net, Inc.
  Heckler & Koch USA
  HESCO USA
  Hewlett-Packard
  Honeywell
  HS Produkt
  Humana Inc.
  Huntington Ingalls Industries
  Hybricon Corporation
  IBM
  Intelligence, Communications, and Engineering, Inc. (ICE)
  IIT Research Institute
  Industrial Machining & Design Services, Inc.
  Infotech Aerospace Services (СП Pratt & Whitney)
  Insight Technology
  Intelsat
  International Resources Group
  iRobot
  Israeli Aerospace Industries
  Israeli Military Industries
  ITT Exelis
  Jacobs Engineering Group Inc.
  JGB Enterprises, Inc.
  Johns Hopkins University
  Kaman Aircraft
  Kearfott Corporation
  Kellogg, Brown and Root
  Knight's Armament Company
  Kongsberg Defence & Aerospace
  Leidos
  L-3 Communications Holdings, Inc.
  SYColeman
  Brashear
  EOTech
  Lockheed Martin
  Sikorsky
  Gyrocam Systems
  Longbow Limited Liability Inc.
  LRAD Corporation
  M9 Defense Systems
  MacGregor Group (филиал Cargotec corporation)
  A.P. Moller-Maersk Group
  ManTech International
  Maytag Aircraft Corporation
 // MBDA
  McQ Inc
  Menatek Spare Parts
  Metal Storm
  Microsoft
  Milkor USA
  Mission Driven Research
  Mission Essential Personnel
  Mitsubishi
  Motorola Inc.
  Mustang Tech Group
  Natel Electronic Manufacturing Services
  Navistar Defense
  Nextel
  NexGen Data Systems, Inc.
  Nichols Research Corporation
  Nittoh Kensetsu Co., Ltd.
  Northrop Grumman Corporation
  Northrop Grumman Electronic Systems
  Northrop Grumman Information Technologies
  Northrop Grumman Integrated Systems
  Northrop Grumman Mission Systems
  Northrop Grumman Ship Systems
  Northrop Grumman Space Technology
  Northrop Grumman Technical Services
  Ocean Shipholdings Inc.
  Oceaneering International
  Olin Corporation
  Orbital Sciences Corporation
  Oshkosh Corporation
  Osterhout Design Group
  OT Training Solutions
  Para-Ordnance
  Perot Systems
  Picatinny Arsenal
  Pinnacle Armor
  Point Blank Solutions, Inc.
  Precision Castparts Corporation
  QinetiQ North America
  Raydon Corporation
  Raytheon
  BBN Technologies
  JPS Communications
  ELCAN Sighting Systems
  Remington Arms
  Revision Eyewear
  Rock Island Arsenal
  Rockwell Collins
  Rolls-Royce plc
  RONCO
  Saab AB
  SBG Technology Solutions
  Science Applications International Corporation (SAIC)
  Sensis Corporation
  SentrySix Defense Group, Inc.
  Shell Oil Company
  Siemens AG
 / SimplexGrinnell, LP
  SFA, Inc.
  SGIS
  Skill-Metric Machine and Tool
  Smartronix, Inc.
  SmartRounds
  Smith Enterprise Inc. (SEI)
  Smith & Wesson
  Sobran, inc
  SPARTA, Inc.
  SpotterRF
  Springfield Armory
  SRC Inc
  SRI International
  ST Engineering
  ST Kinetics
  Sumaria Systems
  Vision Technologies Systems
  Stanley, Inc.
  Standard Missile Company LLC
  Stevedoring Services of America
  Stewart and Stevenson
  Sturm, Ruger & Company Incorporated
  Subsystem Technologies Incorporated
  Sverdrup Corporation
  SIG Sauer
  Tachyon Defense Systems
  Talla-Tech
  Forjas Taurus S/A
  TCOM, L.P.
  Teledyne
  Telent
  Texas Instruments
  Textron, Inc.
  Bell Helicopter Textron
  United Industrial Corporation
  AAI Corporation
  The Columbia Group
  Trijicon
  Tri-Star Engineering, Inc.
  TriWest Healthcare Alliance
  Tyco International Ltd.
  American Dynamics
  Ansul
  SimplexGrinnell LP
  Software House
  Tyco Integrated Security
  Unisys Corporation
  United Technologies
  Pratt & Whitney
  URS Corporation
  Washington Group International
  USmax Corporation
  US Falcon
  US Ordnance
  Velocity Systems
  Verizon Communications
  Vinnell Corporation
  VTS Inc
  Westinghouse Electric Corporation
  Wiley X
  Worldcorp Inc.
  Wyvern Technologies, Aerospace & Defense Contractors
  Academi LLC (formerly Blackwater and Xe Services)
  York Executive Operations

См. также 
 Список оборонно-промышленных предприятий СССР и России

Ссылки 
 https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/reports/62-top-100-contractors-report3.html  (электронный ресурс)

 
 
Предпр